Rålambshov kan syfta på:

 Rålambshovs gård – ett före detta tegelbruk och egendom i stadsdelen Marieberg, Stockholm
 Rålambshovsparken – det officiella namnet på en park i stadsdelen Marieberg, Stockholm
 Rålambshovs sjukhus – ett före detta mentalsjukhus, numera studenthus, i stadsdelen Marieberg, Stockholm